O termo Sistema Brasileiro ou ''' pode referir-se a:

 Sistema Brasileiro de Televisão - rede brasileira de televisão aberta;
 Sistema Brasileiro de TV Digital Terrestre - padrão de transmissão de Televisão digital;
 Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência - conjunto de órgãos governamentais responsável pela promoção de uma economia competitiva no Brasil;
 Sistema Brasileiro de Museus - órgão que contribui para a valorização, a preservação e o gerenciamento do patrimônio cultural brasileiro sob a guarda dos museus;
 Sistema Brasileiro de Pagamentos- conjunto de procedimentos, regras financeiras.
Desambiguação